Crooked est un adjectif anglais qui signifie « courbé, crochu, tordu » et un nom propre anglais. Il peut faire référence à :

Toponyme 

 Crooked Creek, census-designated place dans la région de recensement de Bethel, en Alaska ;
 Crooked Island, nom de 3 îles ;
 Crooked Island, île et district des Bahamas ;
 , île de Hong Kong ;
 Crooked Island sur le Lac Huron dans le Michigan ;
 , port de Hong Kong.

Hydronyme 
 Crooked, rivière de Nouvelle-Zélande ;
 , diverses rivières des États-Unis et du Canada ;
 , divers lacs des États-Unis et du Canada ;
 , diverses rivières des États-Unis et du Canada.

Architecture 
 , pont de chemin de fer dans le Saskatchewan au Canada.

Titre 

 , album de la chanteuse américaine Kristin Hersh sorti en 2010 ;
 , chanson du groupe anglais  sortie en 2008 ;
 Crooked, titre original du thriller hindi Game sorti en 2011 ;
 Crooked, chanson du rappeur sud-coréen G-Dragon sortie en 2013 ;
 Crooked, roman de l’écrivain américain Austin Grossman sorti en 2005.

Pseudonyme 

 Crooked I (1976-), nom de scène du rappeur américain Dominick Wickliffe.

Divers 
 , société américaine de médias politiques de gauche.

Toponymie américaine